Ziemietzky ist der Familienname folgender Personen:

 Helmuth von Ziemietzky (1824–1899), preußischer General der Infanterie
 August von Ziemietzky (1845–1917), preußischer Generalleutnant